

Astronomia
 Cratere Gaze – cratere sulla superficie di Venere

Musica
 Gaze – album in studio dei The Beautiful South

Persone
 Andrew Gaze – ex cestista e allenatore di pallacanestro australiano
 Irvine Gaze – esploratore australiano
 Lee Gaze – chitarrista britannico
 Lindsay Gaze – ex cestista e allenatore di pallacanestro australiano